Feilding steht für:

 Feilding, eine Ortschaft auf der Nordinsel Neuseelands

Feilding ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Feilding, 12. Earl of Denbigh (* 1970), britischer Adliger
 Geoffrey Feilding (1866–1932), britischer Generalmajor
 William Feilding, 11. Earl of Denbigh (1943–1995), britischer Adliger